Le barillet est une petite pièce cylindrique en forme de tonneau (petit baril) : il s'agit donc le plus souvent d'un cylindre creux plus allongé qu'une bague.

Armurerie 
 Barillet, magasin cylindrique d'un revolver.
 Canon à barillet, canon automatique équipant certains aéronefs.

Organologie 

 Barillet d'une clarinette ou d'une flûte traversière baroque en quatre ou cinq parties.
 Barillet d'un trombone, voir Les barillets supplémentaires .
 Trompette à barillet.

Horlogerie 
 Barillet en horlogerie : Mince boîte cylindrique avec un bord denté qui entraîne le rouage de la montre, activé par le déroulement du ressort moteur fixé à l'intérieur par un  axe central.  L'énergie accumulée par la tige de remontoir, ou par la masse oscillante dans le cas d'une montre automatique, est ainsi transmise au reste du mouvement de la montre.

Optique 
 Barillet : élément mécanique permettant de maintenir les pièces optiques (miroirs de télescope et objectif de lunette astronomique) en position, idéalement sans trop les déformer.
 Distorsion en barillet : type de distorsion géométrique de l'image que l'on peut notamment rencontrer en photographie.

Serrurerie 
 Barillet : dispositif mécanique permettant le verrouillage ou le déverrouillage d'une serrure.

Tuyauterie 
 Barillet en tuyauterie est un élément généralement cylindrique de canalisation, qui porte un fond bombé à chacune de ses extrémités et au moins deux ouvertures non coaxiales à l'élément (tubulures, piquages, trou d'homme).

Patronyme 

 Georges Barillet (1871-1941), homme politique français.
 Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824-1873), jardinier et paysagiste français.
 Louis Barillet (1880-1948), maître verrier français.
 Jean Barillet (1912-1997), maître verrier français, fils aîné du précédent et successeur - Transfert des ateliers au 279 rue de Vaugirard .
 Pierre Barillet (1923-2019), dramaturge français.
 Robert Barillet (1881-1952), homme politique français.

Toponymie 

 Maison et atelier du maître-verrier Barillet

Voir aussi 
 
 Barillé